Direttissima (italienisch für „direkteste Verbindung“) steht für:
 eine nahezu geradlinig verlaufende Bahnstrecke in Italien, siehe Schnellfahrstrecke#Italien
 Direttissima (Klettern), beim Klettern der direkte Aufstieg zum Gipfel
 Direttissima (Katschberghöhe), eine Skipiste auf der Katschberghöhe mit bis zu 100-prozentigem Gefälle